plaatsen in de VS:
Glendale (Arizona)
Glendale (Californië)
Glendale (Colorado)
Glendale (Missouri)
Glendale (Ohio)
Glendale (Oregon)
Glendale (Utah)
Glendale (Wisconsin)
Glendale (Schotland), een dorp op het Schotse eiland Skye
Glendale (motorfiets), een historisch motorfietsmerk